«Электри́ческий дом» () — американская немая кинокомедия Бастера Китона 1922 года.

Сюжет 
Во время вручения выпускных дипломов в колледже трое студентов случайно перепутали свои дипломы. Бакстер, студент-ботаник, оказался обладателем диплома инженера-электротехника, в то время как настоящий инженер получает диплом «маникюра и культуры красоты». Принимая Бастера за настоящего инженера, его нанимает на работу отправляющийся в отпуск миллионер, поручающий ему оснащение своего загородного дома электрическими механизмами для «дома завтрашнего дня», которые тот должен разработать. К счастью для Бакстера, дочь хозяина, узнавшая его историю и воспылавшая симпатией, в последний момент перед отъездом вручает ему книгу «Электричество для „чайников“» (). Прочитав книгу, Бастер создаёт невероятные механизмы — эскалатор, который должен заменить простую лестницу; механическую руку, достающую нужную книгу из стеллажа; ванну, по нажатию кнопки приезжающую прямо в спальню; кровать, которая по нажатию кнопки прячется в стене; электрические раздвижные двери; бильярд, в котором забитые в лузы шары автоматически сортируются, а затем автоматически устанавливаются на стол для новой партии, и так далее. Хозяин дома возвращается из отпуска, и Бакстер демонстрирует ему результаты своего труда. Хозяин в восторге и приглашает своих друзей-миллионеров полюбоваться его чудесным новым домом. Но в этот момент приезжает настоящий инженер, недовольный тем, что Бакстер занял его должность. Чтобы отомстить Бакстеру, он пересоединяет все электрические провода, и механизмы выходят из-под контроля — эскалатор начинает двигаться в противоположную сторону, дочь хозяина оказывается зажата складной кроватью и так далее.

В ролях 
 Бастер Китон — Бастер
 Вирджиния Фокс — дочь миллионера
 Джо Робертс — миллионер
 Стив Мерфи — настоящий инженер-электротехник
 Джо Китон — отец Бастера
 Луиза Китон — сестра Бастера
 Майра Китон — мать Бастера

Съёмки 
Съёмки фильма должны были состояться в 1921 году, однако уже в первый съёмочный день ногу Бастера засосало в механизм эскалатора, и он получил перелом. К съёмкам фильма Китон решил вернуться через год. В съёмках фильма участвовали члены настоящей семьи Бастера Китона — родители и сестра, которые роли семьи киноперсонажа, утешающие его после обнаружившейся путаницы с дипломами. Однако, этот фрагмент фильма не сохранился. «Электрический дом» был одним из первых фильмов, снятых созданной марте того же года Джозефом Шенком с партнёрами кинокомпанией Buston Keaton Productions, Inc., и последней комедией Бастона Китона, где его партнёршей выступила Вирджиния Фокс.

Восприятие 
Биографы Бастера Китона отмечают, что этот короткий фильм был одним из любимых фильмов актёра.

Исследователи кинематографа обращают внимание на любовь Бакстера Китона к использованию в своих комедиях технических устройств. В то время, как электрическое освещение было в 1920-х годах в США уже обыденным, использование различных электрических гаджетов набирало силу — так профессия инженера-электротехника была очень востребованной в стране. Эту особенность обыграл Китон в своей кинокомедии.

Отмечается также, что «Электрический дом» имеет отличную от большинства других кинокомедий Бастера Китона композицию — если в большинстве фильмов сюжет развивается постепенно, то в этой комедии многие будущие проблемы героя с созданными им техническими устройствами проявляются сразу или почти сразу с их появлением в кадре. Также в многочисленных эпизодах с эскалатором исследователи проводят параллели с фильмом 1916 года «Контролёр универмага» с участием Чарли Чаплина.

Ссылки 
 The Electric House at the International Buster Keaton Society

Примечания 

Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1922 года
Фильмы США 1922 года
Короткометражные фильмы США
Фильмы о полицейских